Натуральне число 1541
 1541 рік до нашої ери
 1541 рік нашої ери